Marjasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marjasaaret (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Marjasaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar